Коридо́р:
 Коридор — проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания.
 Коридор — термин в типографике, обозначающий несколько пробелов в смежных строках, выстроенных в вертикальный или наклонный ряд.
 Коридор входа — основная характеристика, применяемая при анализе разнообразных аспектов спуска космических аппаратов в атмосферу Земли.
 Географический (геополитический) коридор — длинная узкая полоска территории государства, соединяющая его далекие части; см. например польский коридор.
 Тип настольной логической игры для двоих противников на квадратном клечатом поле с целью: соединить противоположные стороны поочерёдным выставлением горизонтальных или вертикальных элементов соединяющего коридора.
 «Коридор» — российская рок-группа.

См. также 
 Воздушный коридор